Анкери́т — минерал, сложный карбонат из группы доломита, в котором часть Mg замещена Fe2+. Химический состав Ca(Mg, Fe) [СО3]2, иногда усложняется примесями Mn2+, CO2+. Железистый член изоморфного ряда доломит-анкерит, структурно близкий к доломиту.

Содержит (%): CaO — 27,1; FeO — 23,5; СО2 42,5. Примеси: MnO. Сингония тригональная. Кристаллы ромбоэдрические кривогранные; агрегаты сплошные, кристаллически-зернистые, плотные.

Плотность 3,0 ± 0,1 г/см3. Твёрдость 3,5—4. Цвет белый, желтоватый, бурый, розовый, серый, голубовато-серый. Блеск стеклянный до перламутрового на свежем сколе. Излом ступенчато-раковистый. Хрупкий.

Минерал гидротермальных сульфидных месторождений и гидротермально изменённых магнезиально-железистых пород. Типичный минерал карбонатитов и низкотемпературных свинцово-цинковых пород, в карбонатных породах ассоциирует с баритом, кварцем, флюоритом, доломитом. Известен в хрусталеносных жилах и как продукт метасоматоза в карбонатных осадочных породах.

Встречается в виде чечевицеподобных кристаллов и сплошных зернистых масс, обычно с кварцем в гидротермальных сульфидных и сидеритовых месторождениях (на Урале, Алтае, Украине — в Донбассе).

Назван в честь австрийского минералога М. Й. Анкера (1771—1843).

Примечания

Ссылки 

 
 
 Анкерит в GeoWiki
 Анкерит в базе catalogmineralov.ru

Минералы железа
Минералы кальция
Минералы магния
Минералы марганца
Минералы, названные в честь людей